Шимано́вск () е град в Амурска област, Русия. Разположен е на река Болшая Пьора, на 250 km северно от Благовешченск. Административен център е на Шимановски район. Към 2016 г. има население от 18 810 души.

История 
Селището е основано през 1910 г. под името Пьора. През 1914 г. то бива преименувано на Гондати в чест на губернатор Николай Гондати. През 1920 г. то пак е преименувано, този път в чест на революционера Владимир Шимановски – Владимиро-Шимановски. Селището получава статут на град през 1950 г., когато и получава сегашното си име – Шимановск.

Население

Климат

Икономика 
Градът икономически разчита основно на тежкото машиностроене и на производството на строителни материали. Тук работи и комбинат по дървообработване. Има жп гара, разположена на Транссибирската магистрала, както и летище.

Източници 

Градове в Амурска област